Nationaal Democratisch Front (Filipijnen), een coalitie van linkse politieke partijen, groeperingen en bewegingen in de Filipijnen
Nationaal Democratisch Front (Guyana)
Nationaal Democratisch Front (India)
Nationaal Democratisch Front (Iran)
Nationaal Democratisch Front (Jemen)
Nationaal Democratisch Front (Mexico), Spaans Frente Democrático Nacional
Nationaal Democratisch Front (Myanmar)
Nationaal Democratisch Front (Peru), Spaans Frente Democrático Nacional
Nationaal Democratisch Front (Roemenië)
Nationaal Democratisch Front (Syrië)
National United Front of Democracy Against Dictatorship, Thailand